Гора Хрустальная — название населённых пунктов:

Россия 
 Гора Хрустальная — посёлок в составе города Екатеринбург Свердловской области.
 Гора Хрустальная — посёлок в составе города Первоуральск Свердловской области.